Laona Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Laona Township (Illinois)
 Laona Township (Minnesota)